Футбольная лига Англии 1909/10 () — 22-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии в шестой раз в своей истории стал клуб «Астон Вилла» из Бирмингема. Второй дивизион выиграл «Манчестер Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1909/10 на сайте RSSSF.com

1909
Футбол в Англии в сезоне 1909/1910